Zdeněk Moravec (ur. 1968) – czeski astronom i astrofizyk, odkrył 94 planetoidy (28 samodzielnie oraz 66 wspólnie z Milošzem Tichým).

Życiorys 
Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze. W latach 1992–2000 był pracownikiem naukowym obserwatorium astronomicznego Kleť. Od roku 2001 jest kierownikiem katedry fizyki na Uniwersytecie J. E. Purkyně w Uściu nad Łabą.

Przypisy 

Absolwenci Uniwersytetu Karola
Czescy astronomowie XX wieku
Czescy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Urodzeni w 1968